Ог (значения):

 Ог — царь аморреев, упомянутый в Торе, в книгах Числа и Второзаконие.
 Ог, Гюстав Эмиль (1861—1927) — французский учёный-геолог.

См. также 
 Og — обозначение химического элемента оганесон.
 Огг